Джон Деннис
 Деннис, Джон (1658—1734) — английский драматург и критик.
 Деннис, Джон (1820—1885) — канадский землемер, армейский офицер и чиновник.